Lill-Bergsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Bergsjön (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708321-150813), sjö i Strömsunds kommun,  (11,7 ha)
Lill-Bergsjön (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708831-153046), sjö i Strömsunds kommun,  (13,3 ha)

Se även
Bergsjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn